Мельник Сергій Іванович ( 1958) — народний депутат України II скликання, працівник сільського господарства.
 Мельник Сергій Іванович ( 1965) — народний депутат України VIII скликання, колишній Хмельницький міський голова.
 Мельник Сергій Іванович ( ?) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.